Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Mercedes Paz e Eva Pfaff che hanno battuto in finale Zina Garrison e Lori McNeil 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Chris Evert /  Hana Mandlíková (secondo turno)
 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (finale)
 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (semifinali)

 Laura Gildemeister /  Tine Scheuer-Larsen (semifinali)
 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (campionesse)
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Kathy Horvath /  Marcella Mesker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1987